Се́ту — имя и фамилия на языке малаялам.

Люди
  (род. 1942) — индийский писатель.
  (fl. с 2010) — индийский киноактёр и кинопродюсер.
 Сету, Варада (род. 1992) — британская актриса кино и телевидения индийского происхождения.
  (fl. 1984—2015) — индийский актёр, режиссёр, продюсер и сценарист.

  (1895—1985) — индийская принцесса.
  (1896—1983) — индийская принцесса, королева-мать (мать последнего короля Траванкора), музыкант, композитор и певица.
  (fl. с 1993) — индийский кинооператор и кинорежиссёр.

Прочее
 Сету — малочисленная финно-угорская этническая группа, проживающая в юго-восточной части Эстонии.
 Сету — диалект одноимённой группы.
  — индийский фильм 1999 года.

См. также
 Адамов Мост — вереница отмелей и островков между Индией и Шри-Ланкой, также известная как Рама-Сету.
 У ворот Сету — альбом (2012) группы Nile.